Кравцо́в (, ) — українське, російське, білоруське та єврейське прізвище, утворене від слова кравець. Жіноча форма — Кравцо́ва.

Відомі особи 
 Кравцов Василь Якович — Герой Соціалістичної Праці (1959)
 Кравцов В'ячеслав Валерійович (1987) — український баскетболіст, центровий.
 Кравцов Георгій Костянтинович — повний кавалер ордена Слави.
 Кравцов Іван Андрійович (1963—1987) — радянський військовик, учасник афганської війни. Посмертно нагороджений орденом Червоної зірки.
 Кравцов Іван Васильович — актор, Народний артист України.
 Кравцов Іван Никифорович (1833—1895) — російський і український співак (тенор).
 Кравцов Лаврентій Петрович — прозаїк
 Кравцов Олександр Андрійович — громадський діяч
 Кравцов Олександр Олегович (1963) — член Партії регіонів; колишній народний депутат України.
 Кравцов Олександр Федорович (1915—1983) — український поет.
 Кравцов Олександр Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравцов Петро Васильович — повний кавалер ордена Слави.
 Кравцов Петро Іванович (1856—1928) — лікар, педагог, музично-громадський діяч. Професор медицини. Заслужений працівник науки й мистецтва.
 Кравцов Петро Миколайович (* 1946) — тренер з пауерліфтинга. Заслужений тренер України.
 Кравцов Роман Анатолійович (1979—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравцов Сергій Тарасович — радянський велогонщик
 Кравцов Станіслав Едуардович — Герой Росії
 Кравцов Тарас Сергійович — музикознавець, композитор, доктор мистецтвознавства.

Герої Радянського Союзу
 Кравцов Борис Васильович
 Кравцов Григорій Михайлович
 Кравцов Дмитро Степанович
 Кравцов Іван Кіндратович
 Кравцов Іван Савелійович
 Кравцов Ілля Павлович
 Кравцов Микола Микитович
 Кравцов Ольгерд Тихонович
 Кравцов Юхим Єгорович

Див. також 
 Кравцова
 Кравець
 Кравців
 Кравчук
 Кравченко

Примітки 

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
Єврейські прізвища